Campeonato Nacional Petrobras de Primera B del Fútbol Profesional 2014/2015, eller enbart Primera B de Chile 2014/2015 var Chiles näst högsta division för fotboll för säsongen 2014/2015. Det var den andra säsongen som serien spelades över två år (andra hälften 2014 till och med första hälften 2015). Säsongen bestod av två mästerskap, Torneo Apertura och Torneo Clausura. Vid säsongens slut sammanställdes en sammanlagd tabell, där laget på första plats flyttades upp till Primera División de Chile.

De deltagande lagen delades upp i två grupper, en södergrupp och en norrgrupp, och lagen i respektive grupp mötte varandra en extra gång under Torneo Apertura och Torneo Clausura. Alla lag spelade därmed två matcher mot lagen i den andra gruppen och fyra matcher mot lagen inom den egna gruppen under säsongen.

Poängtabeller

Torneo Apertura
Alla 14 lag möter varandra en gång, antingen på hemma- eller på bortaplan, vilket innebär totalt 13 matcher per lag. Utöver det spelar varje lag en match mot lagen i sin regionala grupp, vilket innebär ytterligare 6 matcher per lag. Totalt består alltså Torneo Apertura av 19 matcher per lag.

Källa: ANFP.cl
Färgkoder: – Vinnare av Torneo Apertura.

Torneo Clausura
Alla 14 lag möter varandra en gång, antingen på hemma- eller på bortaplan, vilket innebär totalt 13 matcher per lag. Utöver det spelar varje lag en match mot lagen i sin regionala grupp, vilket innebär ytterligare 6 matcher per lag. Totalt består alltså Torneo Clausura av 19 matcher per lag.

Källa: ANFP.cl
Färgkoder: – Vinnare av Torneo Apertura.

Matcher

Sammanlagd tabell
Laget på första plats i den sammanlagda tabellen flyttades upp till Primera División 2015/2016. Det sista laget flyttades ner till Segunda División de 2015/2016. Lag i fet stil hade Torneo Apertura och/eller Torneo Clausura.

Färgkoder: – Uppflyttade till Primera División.
 – Nedflyttade till Segunda División.

Se även
Copa Chile 2014/2015
Primera División de Chile 2014/2015
Segunda División de Chile 2014/2015

Källor och externa länkar
ANFP.cl
CDF.cl

2015 i Chile
2014 i Chile
Fotbollssäsongen 2014/2015
Fotboll i Chile